Георги Костов може да се отнася за:
 Георги Костов (1810 – 1890), български общественик
 Георги Костов, български революционер от Пирот
 Георги Костов (1872 - 1916), български революционер от ВМОРО
 Георги Костов (1895 – 1965), български драматичен режисьор, обществен и театрален деец, народен артист (1950)
 Георги Костов (1915 – 1995), кмет на Варна (1956 – 1957)
 Георги Костов (1922 – ?), български политически офицер, генерал-лейтенант
 Георги Костов (1940 – 1995), български писател, преводач, журналист и медиевист
 Георги Костов (р. 1941), български композитор
 Георги Костов (р. 1959), български лесовъд
 Георги Костов (р. 1967), български полицай, главен секретар на МВР от 2015 до 2017